Världsmästerskapet i ishockey 1978 var det 45:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 56:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Prag, Tjeckoslovakien under perioden 26 april - 14 maj 1978.
B-VM i Belgrad, Jugoslavien under perioden 17 - 26 mars 1978.
C-VM i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien under perioden 10 - 19 mars 1978.

Det var 24 lag anmälda till mästerskapet – en tangering av det dittills högsta antalet. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de åtta nästbästa lagen spelade B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

Sovjetunionen och Tjeckoslovakien hade en stenhård kamp om guldet. Båda lagen slutade på samma poäng, i de inbördes mötena hade de varsin seger och 7-7 totalt i mål. Målskillnad avgjorde till Sovjets fördel. Detta innebar det sovjetiska lagets femtonde världsmästartitel och därmed också det 18:e europeiska mästerskapet. Kampen om bronsmedaljerna stod mellan Sverige och Kanada, som också möttes i den sista matchen. Kanada lyckades erövra bronset genom att göra 3-2 i slutet på den sista matchen. Detta var Kanadas första världsmästerskapsmedalj sedan VM 1968. Efter sin bojkott, Kanadabråket, var man åter en av medaljörerna i VM.

Finlands turneringsresultat var bland de märkligare i VM-historien. I den första matchen låg Finland under med 1-4 mot Kanada efter första perioden. I periodpausen sa tränaren "Nu har ni åkt och beundrat de här stjärnorna! Åk ut och spela hockey nu!". Finland vände till seger med 6-4. Sedan spelade Finland drömhockey i halva matchen mot Sovjetunionen och ledde med 2-0 men förlorade med 3-6. Även mot Tjeckoslovakien ledde man men förlorade matchen efter sena mål. Mot Sverige hade orken gått ur laget från Finland. Genom en klar 1-6-förlust fick man inrikta sig på spel i nedflyttningsomgången. I nedflyttningsgruppen var det motigt värre för finländarna. Efter oavgjort mot Västtyskland och förlust mot USA så var laget piskat att slå Östtyskland som det förlorat mot i första matchen. Men Finland reste sig och vann denna match klart med 7-2.

A-VM 
Spelformen för A-VM var det samma som året innan. Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1-4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5 till 8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes med till respektive mästerskaps- och nedflyttningsomgången.

Inledande omgång

Tabell 

Tjeckoslovakien, Sovjetunionen, Kanada och Sverige gick vidare till mästerskapsomgången, medan Västtyskland, Östtyskland, USA och Finland spelade vidare i nedflyttningsomgången.

Matcher

Nedflyttningsomgång 
De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned i B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttas med till nedflyttningsomgången.

Tabell

Östtyskland flyttades ned till B-gruppen till VM 1979. Upp från B-gruppen kom Polen.

Matcher

Mästerskapsomgång 
De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1 till 4.

Tabell

I de inbördes matcherna hade Sovjet och Tjeckoslovakien en seger var och målskillnaden var oavgjord, 7-7. Så den samlade målskillnaden mot samtliga lag i mästerskapet avgjorde till fördel för Sovjetunionen (+35) före Tjeckoslovakien (+33).

Matcher

Slutställning
EM-medaljer delades ut de tre bäst placerade lagen i VM.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Belgrad i Jugoslavien. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1979 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1979.

Tabell

Som det bästa laget vid B-VM kvalificerade Polen sig till A-VM 1979.  De blev ersatta av Östtyskland, som flyttades ner från A-gruppen.

Nummer 7 och 8, Italien och Jugoslavien, flyttades ned i C-gruppen till VM 1979. Upp från C-gruppen kom fyra lag, Nederländerna, Österrike, Danmark och Kina. Därmed blev B-gruppen utvidgad från åtta till tio lag.

Matcher

C-VM 
C-världsmästerskapet spelades i Las Palmas de Gran Canaria i Spanien. De åtta lagen spelade egentligen om två uppflyttningsplatser till B-VM 1979. Men efter VM uppstod det diplomatiska problem rörande slutförandet av C-VM året efter, som betydde att uppflyttningsreglerna blev ändrade. 

Kina som var utpekat värdland för C-VM 1979, nekade inresevisum till spelarna från Sydkorea, som skulle VM-debutera vid C-VM 1979. Kina blev därför fråntaget rätten att arrangera C-VM och istället övertog Spanien ansvaret för turneringen för andra året i rad. För att förhindra ytterligare kontroverser i en eventuell match vid C-VM mellan Kina och Sydkorea, beslutade IIHF därför också att Danmark och Kina, som slutade som nummer 3 respektive 4 vid detta års C-VM, också flyttades upp till B-gruppen, vilket således innebar att B-VM 1979 avgjordes med tio lag istället för åtta.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga 

 Erich Kühnhackl ,Västtyskland
 Ivan Hlinka, Tjeckoslovakien 
 Aleksandr Maltsev, Sovjetunionen
 Boris Michailov, Sovjetunionen, Marcel Dionne, Kanada
 Rolf "Råttan" Edberg, Sverige
 Helmut Balderis, Sovjetunionen
 Bohuslav Ebermann, Tjeckoslovakien, Bengt Lundholm, Sverige, Sergej Kapustin, Sovjetunionen,  Rainer Philipp, Västtyskland

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt:Jiří Holeček, Tjeckoslovakien
Back: Vjatjeslav Fetisov, Sovejtunionen
Forward: Marcel Dionne, Kanada

All star team 
Mål:Jiří Holeček, Tjeckoslovakien
Försvar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen, Jirí Bubla, Tjeckoslovakien
Anfall: Sergej Kapustin, Sovjetunionen, Ivan Hlinka, Tjeckoslovakien, Aleksandr Maltsev, Sovjetunionen

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Paskov, Vladimir Lutjenko, Vjatjeslav Fetisov, Valerij Vasiljev, Vasilij Pervuchin, Gennadij Tsygankov, Zinetula Biljaletdinov, Jurij Fjodorov, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Aleksandr Maltsev, Vladimir Golikov, Aleksandr Golikov, Helmut Balderis, Viktor Sjluktov, Sergej Kapustin, Jurij Lebedev, Sergej Makarov

Sverige 
Målvakt: Göran Högosta (New York Islanders), Hardy Åström (New York Rangers)
Backar: Göran Lindblom (Skellefteå AIK), Lars Lindgren (Modo AIK), Stig Salming (Brynäs IF), Mats Waltin (Djurgårdens IF), Ulf Weinstock (Leksands IF), Lars Zetterström (Färjestads BK), Stig Östling (Brynäs IF)
Anfall: Kent-Erik Andersson (Minnesota North Stars), Per-Olov Brasar (Minnesota North Stars),  Rolf "Råttan" Edberg (Washington Capitals), Roland Eriksson (Winnipeg Jets), Thomas Gradin (AIK Ishockey), Leif Holmgren (AIK Ishockey), Lars-Gunnar "Krobbe" Lundberg (Brynäs IF), Bengt Lundholm (AIK Ishockey), Lennart Norberg (Timrå IK), Nils-Olof Olsson (Leksands IF), Mats Åhlberg (Leksands IF)

1978 i Jugoslavien
1978 i Spanien
1978 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Ishockeysäsongen 1977/1978
Sportevenemang i Prag
1978
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sport i Las Palmas de Gran Canaria
Belgrad under 1900-talet
Prag under 1900-talet